Ванюши — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Берёзовского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на северо-западном берегу озера Сыкандык, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к югу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 180 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,9 %, женщины — соответственно 48,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Транспорт 
Действует одноимённый остановочный пункт железнодорожной линии Кропачёво — Шумиха.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)